

Patronyme 

 Robert de Douai (?-1258), cofondateur de la Sorbonne.

Pseudonyme 

 Gandor de Douai (), trouvère né à Douai ;
 Jehan de Douay (), trouvère né à Douai ;
 Philippe-Antoine Merlin de Douai (1754-1838), personnalité politique française ;
 Jacques Douai (1920-2004), chanteur français.

Toponymes 

 Douai, commune française du département du Nord.
 Rue de Douai, rue de Paris
 Rue de Douai (Lille), rue de Lille